Saint-Agnant kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Agnant-près-Crocq, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Agnant-de-Versillat, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Agnant, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,